Большой Аджалык () — река, впадающая в Большой Аджалыкский лиман, расположенная на территории Ивановском и Лиманского районов (Одесская область, Украина).

География 
Длина — 26 км. Площадь бассейна — 157 км². Русло реки (отметки уреза воды) в нижнем течении (пруд северо-западнее села Иваново) находится на высоте 7,1 м над уровнем моря. Долина шириной до 2 км, глубиной до 50 м; изредка изрезана ярами и промоинами. Русло местами шириной до 2 м, на протяжении почти всей длины пересыхает, в верховье практически отсутствует. На реке созданы пруды. Северная часть лимана при впадении реки занята солончаками.

Используется для с/х нужд. 

Берет начало восточнее пгт Петровка. Река течёт на юго-восток. Впадает в Большой Аджалыкский лиман южнее села Иваново. 

Притоки: (от истока к устью) безымянные балки

Населённые пункты (от истока к устью):

 Якова
 Старые Шомполы
 Великие Ламзаки
 Благодатное
 Иваново

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Реки Одесской области
Реки, расположенные между бассейнами рек Днестр и Южный Буг